Шипульский () — польская фамилия.

Шипульский, Анджей (род. 1962) — польский шахматист, международный мастер.

Шипульский, Анджей (1936—2011) — польский писатель.